Möbus oder Moebus ist der Familienname folgender Personen:

 Christiane Möbus (* 1947), deutsche Künstlerin

 Friederike Schmidt-Möbus (Friederike Luise Schmidt-Möbus; * 1957), deutsche Kunsthistorikerin und Ausstellungsmacherin
 Gerhard Möbus (1912–1965), deutscher Pädagoge, Psychologe, Politologe und Autor
 Günter Möbus (1923–2009), deutscher Geologe
 Hans Moebus (1902–1976), deutsch-US-amerikanischer Schauspieler
 Hendrik Möbus (* 1976), deutscher Musiker und Neonazi
 Joachim Moebus (1928–2001), deutscher Soziologe, Ethnologe und Religionswissenschaftler
 Karlheinz Möbus (1938–2014), deutscher Diplomat
 Marcel Möbus (* 1976), deutscher Radrennfahrer
 Nicolas Möbus (* 1998), deutscher Basketballspieler
 Otto Moebus (1891–1970), hessischer Landtagsabgeordneter
 Peter Möbus (* 1954), deutscher Maler
 Ronald Möbus, deutscher rechtsextremer Musiker
 Walter Möbus (* 1947), deutscher Politiker (CDU)

MöBus steht für:
 MöBus, Verkehrsabteilung der NEW AG Mönchengladbach

Siehe auch:
 Möbius
 Möbusz
 Möbuß